Perversión en el paraíso é um filme espanhol de 1981 dirigido por Jaime Puig (com o pseudônimo de Jacobo Most) e estrelado por Andrea Albani (como Eva), Pep Corominas (como Adão) e Joaquín Gómez (como o Perverso).

Ligações externas
filme no IMDB
BFI

Filmes da Espanha de 1981
Filmes em língua espanhola